El término Tratado de Bogotá puede referirse a diferentes pactos suscritos en dicho ciudad colombiana:

 Tratado de Bogotá (1825), que definía límites entre la Gran Colombia y la República Federal de Centroamérica;
 Tratado de Bogotá (1853), que definía límites entre Colombia y Brasil;
 Tratado de Bogotá (1856), que definía límites entre Colombia y Ecuador;
 Tratado de Bogotá (1907), que definía límites entre Colombia y Brasil;
 Pacto de Bogotá, que propone la solución pacífica a conflictos entre los miembros del mismo.